Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1924 года проходил с 1 по 2 марта в Хельсинки (Финляндия). Клас Тунберг защищал титул чемпиона мира.

Результаты 

  жирным шрифтом — лучшее время
 (в скобках) — место в забеге
 NF = Не финишировал
 — = Не стартовал
Источник: SpeedSkatingStats.com

Правила 
На каждой дистанции спортсменам начислялись очки соответственно месту в забеге:
 1 очко за первое место;
 2 очка за второе место;
 3 очка за третье место;
 и так далее.

Золото чемпионата также можно было получить выиграв забеги на трёх дистанциях из четырёх.

Примечания

Ссылки 
 Протокол чемпионата мира 1924 года

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1924 году
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Март 1924 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)